Никола́й Ермо́лов:
 
 Ермолов, Николай Григорьевич (1912—1992) — советский деятель органов государственной безопасности, председатель КГБ при СМ Киргизской ССР.
 Ермолов, Николай Иванович (1898—1975) — советский хирург, организатор здравоохранения в РСФСР и СССР, орденоносец.
 Ермолов, Николай Сергеевич (1853—1924) — русский генерал, военный агент в Великобритании.